Stary Brus peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
Stary Brus, un gmina rurale du powiat de Włodawa 
Stary Brus, un village , et chef-lieu de la gmina de même nom